Сахараза — фермент, який гідролізує дисахарид сахарозу до простих вуглеводів глюкози і фруктози. Такою здатністю володіють декілька ферментів рослинного і тваринного походження.

Сахаразою в організмі людини називають такі ферменти:
 Сахараза-ізомальтаза — фермент тонкої кишки, який має дві субодиниці та два ферментативних центри: один розщеплює сахарозу, інший — мальтозу.
  — фермент, який складається з єдиного поліпептидного ланцюга і розщеплює сахарозу і мальтозу в тонкому кишечнику.

Також до сахараз іноді відносять:
 Інвертаза, також β-D-фруктофуранозид-фруктогідраза — рослинний фермент, який допомагає рослині використовувати сахарозу для власних потреб. Наявний також у різних мікроорганізмів, дріжджів, бджіл.
  — глікозилтрансфераза, яка відщеплює від сахарози молекулу глюкози, а залишок фруктози приєднує до полімеру фруктози 2,6-D-поліфруктозилу. Наявний у грибів, рослин, бактерій і архей.